Крусеро де Сан Антонио има више значења:

 Крусеро де Сан Антонио (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Крусеро де Сан Антонио (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Крусеро де Сан Антонио (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику